Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a női jégkorongtornát február 8. és február 17. között rendezték. A tornán 6 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A 6 résztvevő egy csoportban szerepelt, a csoport végeredményét körmérkőzések döntötték el. Az első két helyezett a döntőbe került, a harmadik és negyedik helyezett a bronzéremért játszhatott.

Csoportkör

Helyosztók

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi jégkorongtorna az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Nöi bajnoksag
Olimpia1998